Seiwald ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Seiwald (* 1986), österreichischer Fußballspieler
 Felix Seiwald (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Luis Seiwald (* 1969), Südtiroler Künstler, siehe Artbrothers Kraxentrouga 
 Nicolas Seiwald (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Peter Seiwald (* 1977), österreichischer Politiker (ÖVP), Wirtschaftskammerfunktionär und Unternehmer
 Robert Seiwald (* 1925), US-amerikanischer Chemiker

Seiwald ist der Ortsname von:
 Seiwald (Gemeinde Mautern), Ortsteil der Gemeinde Mautern in Steiermark, Bezirk Leoben, Steiermark

Siehe auch:
 Seywald